Ел Грамал има више значења:

 Ел Грамал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Грамал (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Грамал (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Грамал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику